Нововасилевский сельский совет — название сельских советов на Украине:

 Нововасилевский сельский совет — Ивановский район, Херсонская область;
 Нововасилевский сельский совет — Бердянский городской совет, Запорожская область;
 Нововасилевский сельский совет — Софиевский район, Днепропетровская область;
 Нововасилевский сельский совет — Середино-Будский район, Сумская область.